Osoby o tym nazwisku:
 Antonina Behnke – polska biegaczka
 Emil Heinrich Otto Behnke – szwedzki urzędnik konsularny